Hawk:

Музыка
 Hawk — альбом дуэта Марка Ланегана и Изобель Кэмпбелл.

Техника
 Hawk — семейство китайских ружей.
 Hawk-Eye — программно-аппаратный комплекс, моделирующий траекторию игрового снаряда.
 Hawker Siddeley Hawk — британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолёт и лёгкий штурмовик.
 MIM-23 Hawk — американский зенитный ракетный комплекс средней дальности.
 Rolls-Royce Hawk — британский авиационный двигатель времён Первой мировой войны.

См. также 
 Хок
 Хоук